deptak – ulica, skwer, aleja lub plac.
 Deptak – gazeta obywatelska Kurieria Lubelskiego.
 koło deptakowe – mechanizm do przeniesienia napędu z silnika żywego.